Vjačeslavs Fanduls ou Viatcheslav Fandoul - en  - (né le  à Leningrad en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel de hockey sur glace letton devenu entraîneur. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière senior en 1988 avec le Dinamo Riga dans le championnat d'URSS. En  1992, il rejoint l'Ässät Pori dans la SM-liiga. Il passe la majeure partie de sa carrière en Finlande. Il remporte le titre national 1995 avec le TPS Turku. Il met un terme à sa carrière en 2011.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Lettonie au niveau international. Il prend part aux Jeux olympiques de 2002 ainsi qu'à neuf éditions des championnats du monde.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1988-1989|| Dinamo Riga|| URSS|| 22|| 7|| 5|| 12|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1989-1990|| Dinamo Riga|| URSS || 46|| 11|| 7|| 18|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1990-1991|| Dinamo Riga|| URSS || 46|| 26|| 12|| 38|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| Pardaugava Riga|| URSS || 28|| 14|| 5|| 19|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| Ässät Pori|| SM-liiga|| 47|| 20|| 23|| 43|| 56|| 8|| 2|| 0|| 2|| 6
|-
| 1993-1994|| Ässät Pori || SM-liiga|| 48|| 20|| 26|| 46|| 36|| 5|| 3|| 4|| 7|| 4
|-
|1994-1995|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1994-1995||TPS Turku|| SM-liiga|| 32|| 12|| 15|| 27|| 45|| 13|| 8|| 3|| 11|| 0
|-
| 1995-1996|| TPS Turku|| SM-liiga|| 49|| 22|| 29|| 51|| 55|| 11|| 2|| 6|| 8|| 18
|-
| 1996-1997|| Ässät Pori || SM-liiga|| 48|| 18|| 30|| 48|| 65|| 4|| 1|| 1|| 2|| 25
|-
| 1997-1998|| Ässät Pori || SM-liiga|| 47|| 15|| 27|| 42|| 59|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 1998-1999|| Ässät Pori || SM-liiga|| 54|| 9|| 18|| 27|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Kärpät Oulu || Mestis || 44|| 22|| 40|| 62|| 60|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Kärpät Oulu || SM-liiga|| 50|| 7|| 11|| 18|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Berlin Capitals|| DEL|| 59|| 13|| 12|| 25|| 69|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Ässät Pori || SM-liiga|| 44|| 12|| 13|| 25|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Ässät Pori || SM-liiga|| 54|| 13|| 18|| 31|| 104|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Sport Vaasa || Mestis || 43|| 13|| 25|| 38|| 32|| 11|| 3|| 2|| 5|| 52
|-
| 2005-2006 || ASK Ogre || Lettonie || || 5|| 1|| 6|| 4|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Traktor Tcheliabinsk || Vyschaïa Liga || 29|| 9|| 8|| 17|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| GCK Lions|| LNB|| 7|| 1|| 5|| 6|| 6||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Frederikshavn White Hawks|| AL-Bank ligaen|| 21|| 6|| 16|| 22|| 14|| 5|| 2|| 5|| 7|| 8
|-
| 2007-2008|| Frederikshavn White Hawks || AL-Bank ligaen || 43|| 18|| 26|| 44|| 60|| 15|| 1|| 9|| 10|| 8
|-
| 2008-2009 || ASK Ogre || Ekstraliga || 43|| 18|| 16|| 34|| 74|| || || || || 
|-
| 2009-2010 || ASK Ogre || Lettonie || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 2010-2011 || SK Saga || Lettonie 2 || 22|| 28|| 39|| 67|| 22|| || || || ||

Références 

Naissance en mars 1969
Joueur international letton de hockey sur glace
Entraîneur letton de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du GCK Lions
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du Frederikshavn IK
Naissance à Léningrad
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Sport Vaasa
Joueur du HK Ogre